Niemcy:
 Wohratal – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Marburg-Biednekopf
 Wohratal – rejon geograficzny w kraju związkowym Hesja